Sankt Clara Kloster har flere specialiseringer:
 Sankt Clara Kloster var i København fra 1497 til 1536
 Sankt Clara Kloster (Roskilde)
 Sankt Clara Kloster (Odense)

Se også
 Sankt Klara Kloster (Stockholm)
 Klarissernes orden